Metcalfia bezeichnet

 (792) Metcalfia, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Metcalfia (Gattung), eine Pflanzengattung aus der Familie der Süßgräser